Ampasimadinika (Toamasina II), plaats in het oosten van Madagaskar
 Ampasimadinika (Vatomandry), plaats in het oosten van Madagaskar